Stone Temple Pilots – gruppo musicale statunitense
Stone Temple Pilots – album del 2010
Stone Temple Pilots – album del 2018